Adamsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Adamsville (Alabama)
Adamsville (Ohio)
Adamsville (Pennsylvania)
Adamsville (Tennessee)